Ло́ган Ма́ршалл-Грин (; род. 1 ноября 1976) — американский актёр и режиссёр. Известен по фильмам «Прометей», «Апгрейд» и главной роли в сериале «Наёмник Куорри».

Биография 
Маршалл-Грин родился в Чарльстоне, в Южной Каролине, и вырос в Род-Айленде. У него есть брат-близнец Тейлор. Маршалл-Грин учился в Университете Теннесси и в Национальном театральном институте в Коннектикуте, степень «бакалавра изящных искусств» он получил в Школе Искусств «Тиш» при Нью-Йоркском Университете.

В 2019 году снял фильм «Следи за дорогой» с Итаном Хоуком в главной роли.

Личная жизнь 
Встречался с актрисой Марисой Томей.

12 декабря 2012 года Маршалл-Грин женился на актрисе Дайан Гаэта и удочерил её внебрачную дочь Куллу Мэй (родилась 6 апреля 2010 года от актёра Джонни Льюиса). 11 апреля 2014 года у пары родился сын Теннесси Логан Маршалл-Грин. 5 апреля 2019 года Дайан подала на развод из-за его измены с актрисой и балериной Сарой Хэй, а заодно обвинила в грубом отношении. 23 июля 2019 года бракоразводный процесс был официально завершён, после чего Дайан восстановила свою девичью фамилию.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники университета Теннесси
Выпускники Нью-Йоркского университета
Выпускники Школы искусств Тиш
Киноактёры США